Barra Grande steht für 

Staudamm:

 Barra Grande: Talsperre des Rio Pelotas auf der Grenze zwischen den Bundesstaaten Santa Catarina und Rio Grande do Sul, Brasilien

Fluss:

 Rio Barra Grande: linker Nebenfluss des Rio Ivaí in Guarapuava und Prudentópolis im Staat Paraná, Brasilien
 Ribeirão Barra Grande: rechter Nebenfluss des Rio Tibaji zwischen Sapopema und Curiuva im Staat Paraná, Brasilien
 Ribeirão Barra Grande: linker Nebenfluss des Rio Tibaji in Ortigueira im Staat Paraná, Brasilien
 Rio Barra Grande: rechter Nebenfluss des Rio Uruguay im Staat Santa Catarina, Brasilien

Siehe auch:
 Ribeirão Barra Grande